Pierre Rolland peut désigner :
 Pierre de Rolland (1772–1848), un général de brigade français. 
 Pierre Rolland (1926-1967), un joueur d'échecs français. 
 Pierre Rolland (1931–2011), un musicien et hautboïste québécois. 
 Pierre Rolland (né en 1957), un architecte naval français.
 Pierre Rolland (né en 1986), un coureur cycliste français.